Турнир Nebelhorn Trophy («Небельхорн Трофи») — ежегодное международное соревнование по фигурному катанию, проводимое немецкой федерацией фигурного катания в баварском городе Оберстдорфе. Как правило, это один из первых в сезоне международных турниров для спортсменов старшей возрастной категории. Турнир назван в честь близлежащей горы — .
 
Фигуристы соревнуются в мужском и женском одиночном катании, парном катании и в танцах на льду.

История турнира 
Nebelhorn Trophy регулярно проводится с 1969 года и, таким образом, является одним из старейших международных турниров по фигурному катанию. В 1970-х — 1990-х годах, когда ещё не существовало международной юниорской серии Гран-При, Небельхорн Трофи нередко становился первым международным стартом для фигуристов.

Сейчас ИСУ использует Nebelhorn Trophy для проведения различных экспериментов. В частности, именно здесь была впервые применена так называемая «новая система судейства».

В 2009 году «Nebelhorn Trophy» стал дополнительным квалификационным турниром для отбора на Олимпиаду 2010 в Ванкувере. Также и в 2013 году «Nebelhorn Trophy» стал дополнительным квалификационным турниром для отбора на Олимпиаду 2014 в Сочи.

С 2014 года турнир входит в серию «Челленджер» (CS).

Медалисты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 

 1995 год Результаты 
 1996 год Результаты 
 1997 год Результаты
 1998 год Результаты
 1999 год Результаты
 2000 год Результаты
 2001 год Результаты
 2002 год Результаты
 2003 год Результаты
 2004 год Результаты
 2005 год Результаты
 2006 год Результаты 
 2007 год Результаты 
 2008 год Результаты 
 2009 год Результаты 
 2010 год Результаты 
 2011 год Результаты 
 2012 год Результаты 
 2013 год Результаты 

 2014 год Результаты 
 2015 год Результаты 
 2016 год Результаты 
 2017 год Результаты 
 2018 год Результаты 
 2019 год Результаты 
 2020 год Результаты 
 2021 год Результаты 
 2022 год Результаты

Навигация 

Nebelhorn Trophy